Panikale ima više značenja:
 Panikale (Luka)
 Panikale (Masa-Karara)
 Panikale